Димитър Спасов Лепавцов с псевдоним Димитър Липен е български поет и мемоарист.

Биография 
Димитър Лепавцов е роден през 1915 година в град Ловеч. Коренът на фамилията е от град Прилеп, Македония. Дядо му Димитър Лепавцов е възрожденски деец в Прилеп, преселил се със семейството си в Свободна България, а баща му Спас Лепавцов е активист на македонската емиграция, съден по делото за убийството на министър Христо Белчев през 1891 година.

Димитър Лепавцов завършва специалността право в Софийския университет. Работи като юрисконсулт на община Ловеч. Съпругата му Рени Лепавцова е известна оперетна актриса в театъра в Ловеч. Имат един син – Спас Лепавцов.

След Деветосептемврийския преврат е арестуван и задържан в продължение на 4 месеца. През 1947 година е хвърлен за една година в концлагера „Росица“ заради участието му в протестна подписка в защита на Кръстю Пастухов.

Издава две книги: „Какво ми шепне здравецът (цикъл детски песни)“ (1937) и поемата „Шопен“ (1956). Сътрудничи с литературния критик Владимир Василев. Димитър Лепавцов има двама внуци – Димитър Лепавцов и Петя Гайдарова и двама правнуци – Момчил Лепавцов и Васил Гайдаров.

Родословие

Външни препратки 
 „Срещи с писатели“ от Димитър Лепавцов-Липен
 Димитър Липен и неговият литературен дневник

Бележки 

Български поети
Родени в Ловеч
Починали в Ловеч
Репресирани от комунистическия режим в България
Български писатели от Македония
По произход от Прилеп
Димитър